

Бельовиці — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бельовиці — село в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства